Euxolus är ett släkte av amarantväxter. Euxolus ingår i familjen amarantväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Amarantväxter
Euxolus